Jméno a příjmení Libor Novák má více nositelů:

 Libor Novák (1958) (* 1958) – český politik
 Libor Novák (* 1962) – český politik
 Libor Novák (turistický průvodce) – autor turistických průvodců